Assen bezeichnet:
 Assen, Stadt in den Niederlanden
 TT Circuit Assen, Motorsport-Rennstrecke in den Niederlanden
 Dutch TT, (auch TT Assen genannt), Motorradrennen
 Haus Assen (Wasserschloss), Schloss in Lippborg, Lippetal, Kreis Soest (Nordrhein-Westfalen)
 Assen (Vorname), bulgarischer Vorname
 Haus Assen (Dynastie), bulgarische Herrscherfamilie
 bulgarische Zaren aus dieser Dynastie
Iwan Assen I.
Peter VI. Assen, siehe  Peter IV. (Bulgarien)
Kalojan Assen, siehe Kalojan (Zar)
Boril Assen, siehe Boril (Bulgarien)
Iwan Assen II.
Kaliman I. Assen
Michael II. Assen
Kaliman II. Assen
Mizo Assen
Konstantin Tich Assen
Iwan Assen III.

Assen ist der Familienname folgender Personen:
 Cornelis Jacobus van Assen (1788–1859), niederländischer Rechtsgelehrter
 Miguel van Assen (* 1997), surinamischer Leichtathlet
 Wilhelm Ketteler zu Neu-Assen (um 1512–1582), Fürstbischof von Münster, siehe Wilhelm Ketteler (Bischof)

Siehe auch:
 Asen
 Galen zu Assen